Bergenstamm ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Groppenberger von Bergenstamm (1754–1821), österreichischer Lokalhistoriker
 Julius von Bergenstamm (1837–1896), österreichischer Entomologe